Unforgiven (2005) — pay-per-view шоу федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE), ставшее восьмым ежегодным шоу в линейке Unforgiven. Прошло 18 сентября 2005 года на «Чизпик Энерджи-арене» (Оклахома-Сити, Оклахома, США). Шоу представлял бренд Raw. Во время шоу прошло 9 поединков.

На шоу было разыграно 3 чемпионских титула из которых два поменяли своего владельца, а один был успешно защищен. Главным событием шоу стал поединок в котором Джон Сина проиграл по дисквалификации Курту Энглу, но при этом защитил свой титул.

Шоу посмотрело по платным кабельным каналам 243 000 человек.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Unforgiven 2005

WWE Unforgiven
Спортивные соревнования в Оклахоме